Colonia 18 de Marzo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia 18 de Marzo, Guanajuato, ort, Villagrán, 
 Colonia 18 de Marzo, Puebla, ort, Tehuacán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar